Церква Преображення Господнього — загальна назва низки храмів, присвячених Преображення Ісуса Христа.

 Базиліка Преображення Господнього — храм, де відбулося Преображення, на горі Фавор, Ізраїль
 Церква Преображення Господнього — церква у Грімному
 Преображенська церква — римо-католицький храм у Добромилі
 Преображенська церква — церква у Львові
 Церква Преображення Господнього — церква у Львові в районі Знесіння
 Церква Преображення Господнього (Бараші)
 Церква Преображення Господнього — церква у Підлиссі.
 Церква Преображення Господнього (Старий Люблинець)

Собори 
 Преображенський собор — головний собор Одеси
 Преображенський собор — головний собор Болграда
 Преображенський собор — православний храм Загреба
 Преображенський собор — головний собор Кривого Рогу